Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1991 kam es im Langlauf der Frauen zu folgenden Einzelergebnissen:

5 km klassisch 

Datum: 12. Februar 1991

Teilnehmer: 63 genannt; 63 gestartet; 63 gewertet;

Quellen 
 Val di Fiemme Nordic Ski World Championships 7.-17. Feb. 1991 5 km Fondo Feminile (TC) 12 Febbraio 1991 Classifica Ufficiale, FIS
 Women 5km Classical Style Nordic Skiing World Championship 1991 Val di Fiemme (ITA) auf todor66.com, abgerufen am 28. Juni 2020

10 km Freistil 

Datum: 10. Februar 1991

Teilnehmer: 64 genannt; 64 gestartet; 64 gewertet;

Quellen 
 Val di Fiemme Nordic Ski World Championships 7.-17. Feb. 1991 10 km Fondo Feminile (FT) 10 Febbraio 1991 Classifica Ufficiale, FIS
 Women 10km Free Style Nordic Skiing World Championship 1991 Val di Fiemme (ITA) auf todor66.com, abgerufen am 28. Juni 2020

15 km klassisch 

Datum: 8. Februar 1991

Teilnehmer: 54 benannt; 53 gestartet; 51 gewertet;

Quellen 
 Val di Fiemme Nordic Ski World Championships 7.-17. Feb. 1991 15 km Fondo Feminile (CT) 08 Febbraio 1991 Classifica Ufficiale, FIS
 Women 15km Classical Style Nordic Skiing World Championship 1991 Val di Fiemme (ITA) auf todor66.com, abgerufen am 28. Juni 2020

30 km Freistil 

Datum: 16. Februar 1991

Teilnehmer: 58 genannt; 57 gestartet; 54 gewertet;

Quellen 
 Val di Fiemme Nordic Ski World Championships 7.-17. Feb. 1991 30 km Fondo Feminile (FT) 16 Febbraio 1991 Classifica Ufficiale, FIS
 Women 30km Free Style Nordic Skiing World Championship 1991 Val di Fiemme (ITA) auf todor66.com, abgerufen am 28. Juni 2020

4 × 5 km Staffel 

Datum: 14. Februar 1991

Quellen 
 Val di Fiemme Nordic Ski World Championships 7.-17. Feb. 1991 4x5 km Staffetta Feminile (CT + FT) 14 Febbraio 1991 Classifica Ufficiale, FIS
 Women 4x5km Relay Nordic Skiing World Championship 1991 Val di Fiemme (ITA) auf todor66.com, abgerufen am 28. Juni 2020

Skilanglauf Frauen
Skilanglaufwettbewerb